Moncassin puede referirse a:
Moncassin, una localidad y comuna de Francia, en la región de Mediodía-Pirineos.
Leyritz-Moncassin, una localidad y comuna de Francia, en la región de Aquitania.
Henri-Raphaël Moncassin un escultor francés.
Frédéric Moncassin un ciclista francés.